Osoby o tym nazwisku:
 Felicjan Paluszkiewicz – katolicki zakonnik, pisarz i publicysta
 Hanna Paluszkiewicz – polska prawnik, karnista, radca prawny,
 Janusz Paluszkiewicz – polski aktor teatralny i filmowy
 Marian Paluszkiewicz – polski pedagog, polonista

Polskie nazwiska